William Romfors, född 16 september 1997 i Jönköping, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Tingsryds AIF i Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Källor

Meriter i urval 
2016/2017 — Flest poäng i J20 Superelit — 47 poäng (17+30)

Män
Födda 1997
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Jönköping
Spelare i HV71
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i IF Troja-Ljungby